Јелена Јанковић је освојила турнир. У финалу је победила Веру Звонарјову резултатом 7:6, 5:7, 6:3.

Носиоци

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Види још 
 АСБ класик Окланд
 ВТА турнири 2007 — појединачно

Спољашње везе 

 АСБ класик

Окланд класик — појединачно
Окланд класик 2007.